Phyllodoce attenuata är en ringmaskart som beskrevs av Benjamin Carrington 1865. Phyllodoce attenuata ingår i släktet Phyllodoce och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
attenuata